Odontolaimus är ett släkte av rundmaskar. Odontolaimus ingår i familjen Prismatolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Odontolaimus